Головачёвы (Головачовы) — древний русский дворянский род (в Гербовник не внесены).

В первой половине XVII века Головачёвы разделились на следующие ветви:

 От Симона Евстафьевича Головачёва, верстанного поместьем (1643), записана в VI часть родословной книги Тверской губернии.
 От Ягупа Головачёва и его внуков, владевших поместьями (1679), записана в VI часть родословной книги Петербургской губернии.
 От Сафона Головачёва; записана в VI часть родословной книги Ярославской губернии, но Герольдией, за недостаточностью доказательств, не утверждена в древнем дворянстве.
 От Богдана Головачёва, вологодского помещика, и его сыновей Максима, Петра и Якова, стольника, жалованного вотчиной в Вологодском уезде (1693). Потомство Ивана Максимовича Головачева записано в VI часть родословных книг Курской и Тверской губерний, но Герольдией, за недостаточностью доказательств, не утверждено в древнем дворянстве,
 От капитана Василия Григорьевича Головачёва, находившегося в военной службе (с 1748), записан во II часть родословных книг Казанской и Симбирской губерний.

Есть ещё ряд дворянских родов Головачёвых более позднего происхождения (II и III части родословной книги).

История рода 
Род восходит к началу XVI века и владел поместьями в Новгородской области. Русин Семёнович владел поместьями в Новгородской области (1531), упомянут его сын Иван Русинович (1555), который поручился по князю Серебряному (1565). Новгородцы Богдан Иванович и Филипп Алферьевич поручились по князе И. Ф. Мстиславском (1571). Четверо представителей рода владели поместьями в Шелонской пятине (1576). Тимофей Головачёв послан с царским письмом к князю Елецкому (1576). Фёдор Фёдорович владел поместьем в Московском уезде (1586).

Павел и Матвей Головачёвы состояли при датском принце (1602). Тимофей Григорьевич получил грамоту Сигизмунда III на поместье его тётки - Наумовой жены. кроме того подобные грамоты получили пять представителей рода (1610). Семь представителей рода возвращены из польского плена (1613), вероятно они были помещиками Смоленской области, где владели поместьями и вотчинами. Юрию Григорьевичу за службу и раны дана денежная придача (1613). Арзамасский городовой дворянин Иван Безсонович был выборным дворянином на Земском соборе (1642). Савва Головачёв владел поместьем в Ростовском уезде (1652). Алексей Козьмич и Никита Фёдорович владели поместьями в Ярославском уезде (1679).

Семь представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Известные представители 

 Головачёв Ламон Васильевич — кашинский городовой дворянин, убит при осаде (1622).
Головачёв Иван Никитич — описывал земли Авраамиева Богоявленского монастыря в Ростовском уезде (1629).
Головачёв Меньшой Любимов — московский дворянин (1627-1640), воевода в Царёве-Санчурском (1628-1629).
Головачёв Дмитрий Михайлович — воевода в Алатыре (1629-1630).
Головачёвы: Иван Большой и Иван Меньшой Петровичи — участники Литовского похода (1632).
Головачёв Иван Андреевич — московский дворянин (1636-1640), воевода в Самаре (1649).
Головачёв Фёдор Фёдорович — московский дворянин (1636-1640), воевода в Соли-Вычегодской (1634-1636), Таре (1643-1647) (два раза), в Нарыме (1649 и 1652).
Головачёв Иван Фёдорович — воевода в Самаре (1649).
Головачёв Тихон — толмач, отправлен к крымскому хану с поминками (1650).
Головачёв Данила Иванович — воевода в Венёве (1677), московский дворянин (1676-1677), арзамасский помещик.
Головачёв Яков Богданович — стольник (1689-1692), ему жалована вотчина в Вологодском уезде (1693).
Головачёв, Алексей Адрианович (1819—1903) — русский общественный деятель и публицист.
Головачёв, Аполлон Филиппович (1831—1877) — русский литературный критик, публицист; муж А. Я. Панаевой.
Головачёв, Виктор Филиппович (1821—1904) — русский морской историк.
Головачёв, Николай Никитич (1823—1887) — русский генерал, участник Кавказской войны и Туркестанских походов

Примечания

Литература